Kim Hill (piosenkarka chrześcijańska)
 Kim Hill (piosenkarka soul) – była wokalistka The Black Eyed Peas